A Faculdade de Tecnologia em Saúde (FATESA), conhecida também pelo seu antigo nome Escola de Ultrassonografia de Ribeirão Preto (EURP) é uma Faculdade credenciada pelo MEC. Atualmente contando com cursos de graduação, extensão e pós-graduação nas áreas de: Medicina Humana (extensão e pós-graduação); medicina veterinária (extensão e pós graduação); estética (graduação, extensão e pós-graduação); radiologia (graduação e extensão).

Histórico
Fundada em 1989 com o nome de EURP - Escola de Ultrassonografia e Reciclagem Médica Ribeirão Preto pelo Professor Doutor Francisco Mauad Filho que idealizou a instituição com a ideia de fundar uma escola voltada para a formação de profissionais nesta área específica, até que se tornou em 2013 a Faculdade de Tecnologia em Saúde - FATESA/EURP, uma Faculdade focada no ensino de imagem no Brasil.

A FATESA/EURP oferece também cursos de graduação na área tecnológica em saúde de imagem em radiologia e estética, com o diferencial de ser a única a proporcionar sólida formação básica e avançada em imagem.

Estrutura
A Fatesa conta com sete núcleos, são 44 salas de exames que atendem a população gratuitamente. A Fatesa tem a marca de mais 800 mil exames gratuitos realizados à população carente  Devido aos serviços prestados à comunidade, a Fatesa / EURP recebeu o título de ‘Empresa Cidadã’, pela Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto. 

A instituição conta com:
500 artigos científicos publicados; 
120 tipos de cursos presenciais e à distância via internet nas áreas de imagem radiológica e de estética;
Acervo de livros, revistas e vídeo-aulas produzidas em parceiras.

Atualidades
A Fatesa, recebeu o selo de qualidade em ensino de ultrassonografia pela SBUS (Sociedade Brasileira de Ultrassonografia)
Professor Doutor Mauad , condecorado com a medalha Ian Donald School.

A medalha Ian Donald é um honraria oferecida aos profissionais com reconhecido saber na divulgação do conhecimento em ultrassonografia obstétrica e ginecológica. O reconhecimento foi entregue ao Professor Doutor Mauad no IX Congresso Mundial Perinatal em Países em Desenvolvimento que aconteceu entre 04 e 07 de maio de 2016 em Assunção no Paraguai.

A FATESA Investiu em um novo endereço, onde se concentram os núcleos de estética, graduação e pós-graduação. Edifício Antares

Educação em Ribeirão Preto